2 miejscowości w Polsce: 
 Ciszyca – wieś w woj. mazowieckim, w pow. piaseczyńskim, w gminie Konstancin-Jeziorna 
 Ciszyca – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. sandomierskim, w gminie Koprzywnica

Zobacz też: Ciszyca Dolna, Ciszyca Górna, Ciszyca Przewozowa, Ciszyca-Kolonia